Хакимзянов — татарская фамилия.

Известные носители:
 Хакимзянов, Игорь Евгеньевич (род. 1980) — первый министр обороны непризнанной Донецкой Народной Республики с 10 апреля по 7 мая 2014 года. 
 Хакимзянов, Фарид Сабирзянович (род. 1945) — советский/российский/татарский лингвист.